Дэ́вид Э́ллардис (Аллардайс) Уэбб (, 1912, Дублин, Ирландия — 26 сентября 1994, Оксфорд, Великобритания) — заведующий кафедрой ботаники в Тринити-колледже (Trinity College) Дублина с 1949 по 1966 год. Он был сыном Джорджа и доктора Эллы Уэбб (Ella Webb). В Ирландии он учился у Генри Горацио Диксона, а также учился в Великобритании.

Научная деятельность 
Дэвид Эллардис Уэбб специализировался на семенных растениях. Он описал несколько десятков видов растений.

В дополнение к ботанике он редактировал историю Тринити-колледжа вместе с Р. Б. Макдауэллом и опубликовал книгу по истории искусства в Тринити-колледже. в 1982 году он получил медаль Бойля Королевского Дублинского общества. его ботанические специальности включали его работу в качестве ведущего систематика камнеломки.

Гибель 
Дэвид Эллардис Уэбб погиб в автомобильной катастрофе по дороге в гербарий Университета Рединга. 8-е издание "Ирландской флоры" было переименовано Уэббом в "Ирландскую флору" в его честь.

Некоторые публикации 
 1948. Notes Preliminary to a Revision of the Irish Dactyloid Saxifrages. Proc. Royal Irish Academy 51 (B): 16.
 Webb, DA; MJP Scannell. 1983. Flora of Connemara and the Burren. Ed. Cambridge Univ Pr. ISBN 0-521-23395-X.

Примечания

Ссылки 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Ирландии
Погибшие в автомобильных катастрофах